Абдул Салам Ареф — президент Іраку у 1963—1966  
 Абдель Рагман Ареф — президент Іраку у 1966—1968